Демченково — название населённых пунктов:

 Демченково — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Демченково — прежнее (до 1995 года) название села Демченки в Глобинском районе Полтавской области.

См. также